Монасты́рка — один из старейших районов Липецка. Расположен вдоль улицы Салтыкова-Щедрина между Нижним и Верхним парками и Петровским проездом.

До 1764 года здесь существовал мужской монастырь Поройская пустынь. Находится старейший храм города Древне-Успенская церковь, построенная в конце XVII — начала XVIII века.

В начале XXI века монастырь стал возрождаться, начато строительство новых зданий.

Известностью пользовались и Монастырские ключи, бившие со склонов Рудной горы (на ней находится Верхний парк и улица Ленина) и питавшие Петровский пруд. В дальнейшем ключи частично забились, а частично заключены в водопровод.

Микрорайоны Липецка
Правобережный округ Липецка